Kalibeji (Sempor)
 Kalibeji (Tuntang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing